ostrowce – nadrząd skorupiaków

2 miejscowości w Polsce:

 Ostrowce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Ostrowce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Nowy Korczyn

 Ostrowce – wieś na Ukrainie